HIU steht für:
 Helmholtz-Institut Ulm, deutsche Forschungseinrichtung

Hiu steht für:
 Alternativbezeichnung für Hiw (Insel), nördlichste Insel von Vanuatu

Siehe auch:
 Hiiu

Abkürzung